Перо́во:

Топоним

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под контролем России
 Перово — село в Симферопольском районе.
 Перово — солнечная электростанция.

Россия

Населённые пункты и административно-территориальные единицы 
 Перово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Перово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Перово — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Перово — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Перово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Перово — город в Московской области, в 1960 году включён в состав Москвы.
 Перово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Перово — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Перово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Перово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Перово — район в Восточном административном округе Москвы.
 Перово — московский муниципальный округ.

Станции железной дороги и метро 
 Перово — станция метро в Москве.
 Перово — железнодорожная станция в Москве.
 Перово — остановочный пункт в Москве в границах одноимённой станции.
 Перово — заброшенная платформа Вещевского направления Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Перов
 Первовка